Osoby o tym nazwisku:
 Marek Czapelski – polski perkusista
 Stanisław Czapelski – polski aktor teatralny i filmowy, reżyser teatralny, dyrektor i administrator teatrów
 Tadeusz Czapelski – polski dziennikarz, literat, publicysta